est une expression anglaise signifiant « voyeur », trouvant son origine dans la légende de Lady Godiva, où il aurait été le seul curieux à assister discrètement au passage de la Dame de , nue sur son cheval.

Mais c'est également le titre de plusieurs œuvres :

Téléfilm 

  est un téléfilm canadien réalisé en 1991.

Cinéma 

  est un court métrage américain réalisé en 1897 ;
  est un court métrage britannique réalisé par Tom Green en 1905 ;
  est un court métrage italien réalisé en 1912 ;
  est le titre original du film britannique Le Voyeur, réalisé par Michael Powell en 1960 ;
  est un court métrage américain réalisé par Jason Todd Ipson en 2002.

Littérature 
 , revue britannique spécialisée en dark fantasy et horreur.

Musique

Groupe 

  est un projet musical de l'américain .

Chanson 

  est une chanson du groupe  présente sur l'album  sorti en 1970 ;
  est une chanson du groupe Placebo présente sur l'album  sorti en 2000.
  est une chanson de Jamie Berry sortie en 2014
 Peepin' Tom est une chanson de Courtney Barnett et Kurt Vile présente sur l'album Lotta Sea Lice sorti en 2017.

Danse-Théâtre 
  est un collectif de danse-théâtre.

Art contemporain 
Peeping Tom est une association a but non lucratif dont le but est la promotion et la diffusion de l'art contemporain.